Слово Пицен имеет несколько значений:
 Пицен () — область в древней Италии, населённая пиценами; там были распространены два неродственных языка: севенопиценский и южнопиценский.
 Пицен — в мифологии сибирских татар дух — хозяин леса.
 Пицен — углеводородное соединение с химической формулой C22H14.